Волинська духовна семінарія УПЦ (МП)
 Волинська православна богословська академія УПЦ КП, яка раніше теж називалася Волинська духовна семінарія